Eine Triole ist:

 in der Musik eine Gruppe aus drei Noten, siehe Notenwert#Triole
 in der Sexualkunde die Bezeichnung für einen Flotten Dreier

Ein Triol ist 
 in der Chemie ein dreiwertiger Alkohol, z. B. Glycerin, siehe Polyole

Siehe auch: